Unter Trockengrenze versteht man die:

 Agronomische Trockengrenze
 Klimatische Trockengrenze